Spojení písmen M a O může mít různé významy:

MO
 MO – kód ISO 3166-2 pro Macao
 BJ-MO – kód ISO 3166-2 pro Mono
 CV-MO – kód ISO 3166-2 pro Mosteiros
 CZ-MO – kód ISO 3166-2 pro Moravskoslezský kraj
 ministerstvo obrany
 místní organizace
 městská organizace
 matematická olympiáda
 Městský okruh (Praha) v Praze
 městský okruh obecně
 zkratka stanice metra Nemocnice Motol
 maloobchod, v současnosti nepříliš hojné označení
 bývalá SPZ okresu Most
 muškát Ottonel – odrůda vinné révy
 mozková obrna – porucha hybnosti, která má základ v poškození mozku

Mo 
 molybden (z latinského Molybdaenum) – chemický prvek

mo 
 moldavština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk

.mo 
 .mo – internetová doména nejvyššího řádu pro Macao

Související články 
 Dálnice M0 (Maďarsko)
 

Zkratky